Alexandre Licata (Grenoble, 2 de janeiro de 1984) é um futebolista profissional francês, meia-atacante, milita no AJ Auxerre.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da França
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas do Louhans-Cuiseaux Football Club
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Futebolistas do Football Club de Gueugnon